Stephano (lune), satellite d'Uranus.
 Ilyes Satouri, dit « Stephano », joueur professionnel français du jeu de stratégie en temps réel Starcraft II.
Stephano Show, alias Fino « le grand pineur »acteur pornographique chez Jacquie Michel.